Wellow (Hampshire)
 Wellow (Isle of Wight)
 Wellow (Nottinghamshire)
 Wellow (Somerset)